Brugnoni ima više značenja:
 Brugnoni, Genoa
 Brugnoni, Piacenza